Појам Цврчићи се може односити на следеће:
 Цврчићи (-{Locustellidae}-), породица птица певачица
 Цврчићи, насељено место у општини Соколац у Републици Српској, једној од две државе чланице БиХ